— японская фамилия

Известные носители:
 Томидзава, Бенедикт Такахико (1911—1989) — католический прелат, епископ Саппоро (1952—1987).
 Томидзава, Киёси (род. 1941) — японский футболист.
 Томидзава, Митиэ (род. 1961) — японская сэйю.
 Томидзава, Сёя (1990—2010) — японский мотогонщик.